De Bundesliga 2014/15 was de 103de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Aan de competitie deden tien clubteams mee, die elkaar vier keer troffen in het seizoen. Titelverdediger is Red Bull Salzburg, dat afgelopen seizoen (2013/14) voor de achtste keer de landstitel had gewonnen. Nieuwkomer was SC Rheindorf Altach, dat als de kampioen van de Erste Liga (2013/14) aantrad als vervanger van het afgelopen seizoen gedegradeerde FC Wacker Innsbruck.

De thuishaven van Rapid Wien, het in 1977 geopende  Gerhard Hanappistadion, werd sinds de zomer van 2014 verbouwd, reden daarom de club zijn thuiswedstrijden dit seizoen afwerkt in het Ernst-Happel-Stadion.

Het stadion van dorpsclub SV Grödig werd ook onder handen genomen, want de capaciteit van het stadion moest van de ÖFB omhoog. De hoofdtribune van Das.Goldberg Stadion werd verlengd en de nieuwe tribune loopt ook achter het doel door.

Teams 
De volgende teams namen deel aan de Bundesliga in het seizoen 2014/2015.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
| 19.07.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Rapid Wien || 6:1
|-
|19.07.2014 || 19:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Wolfsberger AC || 1:4
|-
| 19.07.2014 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 1:0
|-
| 19.07.2014 || 19:00 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SC Wiener Neustadt || 3:1
|-
| 20.07.2014 || 16:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Grödig || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 2 
|-
| 26.07.2014 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
| 26.07.2014 || 19:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − FC Red Bull Salzburg || 0:5
|-
| 26.07.2014 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Austria Wien || 4:0
|-
| 27.07.2014 || 16:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Sturm Graz || 2:1
|-
| 13.08.2014 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Admira Wacker Mödling || 0:2
|-
! colspan=5| Speelronde 3 
|-
| 02.08.2014 || 19:00 || Generali-Arena || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 0:0
|-
| 02.08.2014 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Rapid Wien || 1:1
|-
| 02.08.2014 || 19:00 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − FC Red Bull Salzburg || 0:2
|-
| 02.08.2014 || 19:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SC Wiener Neustadt || 4:2
|-
| 03.08.2014 || 16:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Wolfsberger AC || 0:2
|-
! colspan=5| Speelronde 4 
|-
| 09.08.2014 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 1:1
|-
| 09.08.2014 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Wolfsberger AC || 1:2
|-
| 09.08.2014 || 16:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Austria Wien || 2:2
|-
| 09.08.2014 || 16:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − FC Admira Wacker Mödling || 1:1
|-
| 10.08.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SV Grödig || 8:0
|-
! colspan=5| Speelronde 5 
|-
| 16.08.2014 || 19:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − FC Red Bull Salzburg || 0:3
|-
| 16.08.2014 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 0:1
|-
| 16.08.2014 || 19:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Wiener Neustadt || 3:0
|-
| 16.08.2014 || 19:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Ried im Innkreis || 4:1
|-
| 17.08.2014 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 6 
|-
| 23.08.2014 || 19:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SC Rheindorf Altach || 5:0
|-
| 23.08.2014 || 19:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − FC Admira Wacker Mödling || 5:4
|-
| 23.08.2014 || 19:00 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SV Grödig || 2:2
|-
| 23.08.2014 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Wolfsberger AC || 1:2
|-
| 24.08.2014 || 16:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 7 
|-
| 30.08.2014 || 19:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Austria Wien || 2:1
|-
| 30.08.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Sturm Graz || 2:3
|-
| 30.08.2014 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
| 30.08.2014 || 19:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Wiener Neustadt || 0:1
|-
| 31.08.2014 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Grödig || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 8 
|-
| 13.09.2014 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
| 13.09.2014 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC Admira Wacker Mödling || 0:2
|-
| 14.09.2014 || 16:30 || Wörtherseestadion || Wolfsberger AC − FC Red Bull Salzburg || 1:0
|-
| 17.09.2014 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Rapid Wien || 1:5
|-
| 17.09.2014 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Rheindorf Altach || 3:3
|-
! colspan=5| Speelronde 9 
|-
| 20.09.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Grödig || 0:0
|-
| 20.09.2014 || 16:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Wolfsberger AC || 3:0
|-
| 20.09.2014 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SC Wiener Neustadt || 2:0
|-
| 20.09.2014 || 18:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 0:1
|-
| 21.09.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Austria Wien || 2:3
|-
! colspan=5| Speelronde 10 
|-
| 27.09.2014 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 27.09.2014 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Austria Wien || 0:0
|-
| 27.09.2014 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 2:2
|-
| 27.09.2014 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC Admira Wacker Mödling || 2:1
|-
| 28.09.2014 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Red Bull Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 11 
|-
| 04.10.2014 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − Wolfsberger AC || 0:2
|-
| 04.10.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Rheindorf Altach || 0:2
|-
| 04.10.2014 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Grödig || 1:0
|-
| 05.10.2014 || 19:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SC Wiener Neustadt || 4:1
|-
| 05.10.2014 || 16:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 12 
|-
| 18.10.2014 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SV Ried im Innkreis || 4:2
|-
| 18.10.2014 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Admira Wacker Mödling || 0:0
|-
| 18.10.2014 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 1:1
|-
| 18.10.2014 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Grödig || 1:2
|-
| 19.10.2014 || 16:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Sturm Graz || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 13 
|-
| 25.10.2014 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SC Wiener Neustadt || 2:0
|-
| 25.10.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
| 25.10.2014 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 1:3
|-
| 25.10.2014 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Rheindorf Altach || 0:0
|-
| 26.10.2014 || 16:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Red Bull Salzburg || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 14 
|-
| 01.11.2014 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − Sturm Graz || 0:3
|-
| 01.11.2014 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − FC Admira Wacker Mödling || 2:0
|-
| 01.11.2014 || 18:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Wolfsberger AC || 1:0
|-
| 02.11.2014 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 2:0
|-
| 05.11.2014 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SV Grödig || 2:4 
|-
! colspan=5| Speelronde 15 
|-
| 08.11.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Wiener Neustadt || 1:1
|-
| 08.11.2014 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 08.11.2014 || 16:00 || Wörtherseestadion || Wolfsberger AC − Sturm Graz || 0:2
|-
| 09.11.2014 || 14:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 2:3
|-
| 09.11.2014 || 17:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Red Bull Salzburg || 4:1
|-
! colspan=5| Speelronde 16 
|-
| 22.11.2014 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − FC Admira Wacker Mödling || 4:0
|-
| 22.11.2014 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Wolfsberger AC || 2:0
|-
| 22.11.2014 || 16:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Rapid Wien || 3:1
|-
| 22.11.2014 || 18:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 2:1
|-
| 23.11.2014 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC Red Bull Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 17 
|-
| 29.11.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Sturm Graz || 0:2
|-
| 29.11.2014 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Wiener Neustadt || 3:0
|-
| 29.11.2014 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Grödig || 3:1
|-
| 29.11.2014 || 16:00 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 1:1
|-
| 30.11.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Wolfsberger AC || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 18 
|-
| 06.12.2014 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − FC Red Bull Salzburg || 2:4
|-
| 06.12.2014 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SC Rheindorf Altach || 2:0
|-
| 06.12.2014 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Admira Wacker Mödling || 5:0
|-
| 06.12.2014 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
| 07.12.2014 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Rapid Wien || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 19 
|-
| 13.12.2014 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Grödig || 1:0
|-
| 13.12.2014 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Wolfsberger AC || 2:1
|-
| 13.12.2014 || 16:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 2:0
|-
| 13.12.2014 || 18:30 || Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SC Wiener Neustadt || 6:0
|-
| 14.12.2014 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Rapid Wien || 1:2
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| Speelronde 20 
|-
| 14.02.2015 || ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
| 14.02.2015 || ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Admira Wacker Mödling ||  2:0
|-
| 14.02.2015 || ||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − FC Red Bull Salzburg || 0:2
|-
| 14.02.2015 || ||Wörtherseestadion || Wolfsberger AC − Austria Wien || 1:0
|-
| 11.03.2015 || ||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Sturm Graz || 0:2
|-
! colspan=5| Speelronde 21 
|-
| 21.02.2015 || ||Generali-Arena || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 5:2
|-
| 21.02.2015 || ||UPC-Arena || Sturm Graz − SC Wiener Neustadt || 3:3
|-
| 22.02.2015 || ||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Rapid Wien || 1:1
|-
| 22.02.2015 || ||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − FC Red Bull Salzburg || 2:2
|-
| 18.03.2015 || ||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Wolfsberger AC || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 22 
|-
| 28.02.2015 || ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 1:0
|-
| 28.02.2015 || ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Wolfsberger AC || 1:0
|-
| 28.02.2015 || ||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Austria Wien || 1:0
|-
| 28.02.2015 || ||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − FC Admira Wacker Mödling || 2:2
|-
| 01.03.2015 || ||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SV Grödig || 3:1
|-
! colspan=5| Speelronde 23 
|-
| 03.03.2015 || ||UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 2:1
|-
| 04.03.2015 || ||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − FC Red Bull Salzburg || 1:4
|-
| 04.03.2015 || ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 1:0
|-
| 04.03.2015 || ||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Wiener Neustadt || 1:3
|-
| 04.03.2015 || ||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Ried im Innkreis || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 24 
|-
| 07.03.2015 || ||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SC Rheindorf Altach || 0:1
|-
| 07.03.2015 || ||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − FC Admira Wacker Mödling || 0:0
|-
| 07.03.2015 || ||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SV Grödig || 2:1
|-
| 07.03.2015 || ||UPC-Arena || Sturm Graz − Wolfsberger AC || 2:0
|-
| 08.03.2015 || ||Generali-Arena || Austria Wien − Rapid Wien || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 25 
|-
| 14.03.2015 || ||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Austria Wien || 1:1
|-
| 14.03.2015 || ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Grödig || 4:0
|-
| 14.03.2015 || ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
| 14.03.2015 || ||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Wiener Neustadt || 2:0
|-
| 15.03.2015 || ||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Sturm Graz || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 26 
|-
| 21.03.2015 || ||Generali-Arena || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 21.03.2015 || ||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Rheindorf Altach || 0:1
|-
| 21.03.2015 || ||UPC-Arena || Sturm Graz − FC Admira Wacker Mödling || 3:1
|-
| 21.03.2015 || ||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC Red Bull Salzburg || 3:2
|-
| 22.03.2015 || ||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Rapid Wien || 0:1
|-
! colspan=5| Speelronde 27 
|-
| 04.04.2015 || 16:00||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Austria Wien || 3:1
|-
| 04.04.2015 || 18:30||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Grödig || 2:3
|-
| 04.04.2015 || 18:30||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Wolfsberger AC || 4:1
|-
| 05.04.2015 || 16:30||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 1:2
|-
| 15.04.2015 || 18:30 ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SC Wiener Neustadt || 3:1
|-
! colspan=5| Speelronde 28 
|-
| 11.04.2015 || ||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
| 11.04.2015 || ||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Austria Wien || 1:1
|-
| 11.04.2015 || ||UPC-Arena || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 5:0
|-
| 11.04.2015 || ||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC Admira Wacker Mödling || 2:0
|-
| 12.04.2015 || ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Red Bull Salzburg || 3:3     
|-
! colspan=5| Speelronde 29 
|-
| 18.04.2015 || 16:00||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 0:1
|-
| 18.04.2015 || 18:30||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Rheindorf Altach || 2:2
|-
| 18.04.2015 || 18:30||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SC Wiener Neustadt || 6:0
|-
| 18.04.2015 || 18:30||UPC-Arena || Sturm Graz − SV Grödig || 2:1
|-
| 19.04.2015 || 16:30||Generali-Arena || Austria Wien − Wolfsberger AC || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 30 
|-
| 25.04.2015 || 16:00||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
| 25.04.2015 || 18:30||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Admira Wacker Mödling || 1:1
|-
| 25.04.2015 || 18:30||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Sturm Graz || 4:4
|-
| 25.04.2015 || 18:30||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Grödig || 2:1
|-
| 26.04.2015 || 16:30||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 31 
|-
| 02.05.2015 || 18:30||Generali-Arena || Austria Wien − SC Wiener Neustadt || 2:1
|-
| 02.05.2015 || 18:30||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
| 02.05.2015 || 18:30||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Red Bull Salzburg || 0:3
|-
| 02.05.2015 || 16:00||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Rheindorf Altach || 2:0
|-
| 03.05.2015 || 16:30||UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 32 
|-
| 09.05.2015 || 16:00||Generali-Arena || Austria Wien − Sturm Graz || 0:0
|-
| 09.05.2015 || 18:30||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − FC Admira Wacker Mödling || 4:0
|-
| 09.05.2015 || 18:30||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SV Grödig || 2:4
|-
| 09.05.2015 || 18:30||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Wolfsberger AC || 4:0
|-
| 10.05.2015 || 16:30||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 1:3
|-
! colspan=5| Speelronde 33 
|-
| 16.05.2015 || 16:00 ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Red Bull Salzburg || 2:2
|-
| 16.05.2015 || 18:30||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Wiener Neustadt || 0:0
|-
| 16.05.2015 || 18:30||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Ried im Innkreis || 3:2
|-
| 16.05.2015 || 18:30||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Sturm Graz || 1:0
|-
| 17.05.2015 || 16:30||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 4:1
|-
! colspan=5| Speelronde 34 
|-
| 19.05.2015 || 20:30||UPC-Arena || Sturm Graz − FC Red Bull Salzburg || 0:0
|-
| 20.05.2015 || 20:30||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − Wolfsberger AC || 2:0
|-
| 20.05.2015 || 18:30||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Rapid Wien || 0:2
|-
| 20.05.2015 || 19:00||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 4:1
|-
| 20.05.2015 || 20:30||Generali-Arena || Austria Wien − FC Admira Wacker Mödling || 0:1
|-
! colspan=5| Speelronde 35 
|-
| 24.05.2015 || 17:45||BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Sturm Graz || 1:2
|-
| 24.05.2015 || 17:45 ||Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC Red Bull Salzburg − Wolfsberger AC || 3:0
|-
| 24.05.2015 || 17:45 ||Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Wiener Neustadt || 0:0
|-
| 24.05.2015 || 17:45 ||Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Grödig || 2:0
|-
| 24.05.2015 || 17:45 ||Keine Sorgen Arena || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 0:2
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36 
|-
| 31.05.2015 || 16:30||Generali-Arena || Austria Wien − FC Red Bull Salzburg || 1:1
|-
| 31.05.2015 || 16:30||Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt − SC Rheindorf Altach || 0:1
|-
| 31.05.2015 || 16:30||Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Admira Wacker Mödling || 0:1
|-
| 31.05.2015 || 16:30||UPC-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
| 31.05.2015 || 16:30||Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Rapid Wien || 0:5   
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer assists achter hun naam.''

Scheidsrechters

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Adi Hütter voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2014/15
Oostenrijks voetbalelftal in 2014
Oostenrijks voetbalelftal in 2015

Competitievoetbal 2014/15
2015